Региональная лига Германии по футболу 2020/2021 — 13-й сезон Региональной лиги. С сезона-2018/19 четыре команды выходят в Третью лигу. В этом сезоне чемпионы региональных лиг Юго-Запад, Запад и Северо-Восток выходят напрямую. Чемпионы регионов Бавария и Север играют в промо-плей-офф за четвёртое место.

Из-за пандемии COVID-19 сезон 2019/20 в Баварии был продлён на один год.

Список команд

Ссылки 
 Региональная лига на DFB.de
 Региональная лига на soccer365.ru
 Региональная лига Баварии на soccer365.ru

2020/2021